CDH15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 814 амінокислот, а молекулярна маса — 88 916.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки